

Aviazione
 RBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Walterboro Municipal (Stati Uniti)

Aziende
 RBW – compagnia di intrattenimento sudcoreana